Caney (Kansas)
Caney (Oklahoma)
Caney City
Batalha de El Caney

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história